

Patronyme 

 Alfred Wills (1828-1912), juge et alpiniste anglais ;
 Bob Wills (1905-1975), chanteur américain ;
 Cecil M. Wills (1891-1966), auteur britannique de roman policier ;
 Chill Wills (1903-1978), acteur et compositeur américain ;
 Daniel Wills (1975-), surfeur australien ;
 Evie Wills (2001-), joueuse écossaise de rugby à XV ;
  agent de sécurité américain ;
 Gerald Wills (1905-1969), avocat et homme politique britannique ;
 Harry Wills (1889-1958), boxeur américain ;
 Helen Wills (1905-1998), joueuse de tennis américaine ;
 Henry Wills (1930-), journaliste et photographe britannique ;
 James Elder Wills (1900-1970), réalisateur et directeur artistique britannique ;
 Jedrick Wills (1999-), joueur américain de football américain ;
 Lucy Wills (1888-1964), médecin britannique ;
 Mary Wills (1914 - 1997), costumière américaine ;
 Maury Wills (1932-2022), joueur américain de baseball ;
 Sam Wills (1978-), humoriste néo-zélandais ;
 Scott Wills (1971-), acteur néo-zélandais ;
 Tom Wills (1835–1880), sportif australien ;
 Viola Wills (1939-2009), chanteuse américaine de soul et de funk ;
 William John Wills (1834-1861), géomètre britannique.

Toponyme 

 Wills, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Circonscription de Wills, en Australie ;

Bâtiments 
 Refuge Alfred Wills, dans les Aiguilles rouges en France.
 David Wills House, maison à Gettysburg (Pennsylvanie), aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais